CBI peut signifier :
 Caribbean Basin Initiative ;
 Central Bank of India ;
 Central Bank of Ireland ;
 Central Bureau of Investigation, Inde ;
  ;
 China Burma India Theater of Operations de la Seconde Guerre mondiale ;
 citizenship-by-investement programme (citoyenneté par investissement) ;
 Commission baleinière internationale ;
 Confederation of British Industry ;
 Cosmic Background Imager, une expérience d'observation du fond diffus cosmologique ;
 Comic Book Idol, une compétition amateur de dessinateurs de comics ;
 Crédit-bail immobilier ;
 California Bureau of Investigation (en français, Bureau d'enquêtes de Californie).
Climate Bonds Initiative